Accelerator (lateinisch und englisch für „Beschleuniger“) steht für:

 Accelerator, Förderprogramme für Start-ups, siehe Start-up-Unternehmen #Accelerator
 Accelerator (Programmbibliothek), Microsoft-Software

 Accelerator (Future-Sound-of-London-Album) der Electronica-Gruppe The Future Sound of London (1991)
 Accelerator (Royal-Trux-Album) der Alternative-Rock-Band Royal Trux (1998)

Siehe auch:

 eAccelerator (Software)
 Akzelerator (Volkswirtschaft)
 Beschleuniger (Begriffsklärung)